Лифанова — русская фамилия; женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Лифанова, Маргарита Ульяновна (1926—2007) — советская и российская актриса театра и кино.
 Лифанова, Раиса Григорьевна (род. 1937) — телеграфистка московского Центрального телеграфа, Герой Социалистического Труда.